Густав Бром (, настоящее имя ) (22 мая 1921 года, Вельке Леваре, Чехословакия (ныне Словакия) — 25 сентября 1995 года, Брно) — известный чехословацкий (чешский) джазовый и эстрадный композитор, дирижёр, саксофонист, поэт-песенник и певец.

Жизнь и творчество 
 
Псевдоним «Бром» музыкант выбрал в 1945 г, случайным образом, просматривая страницу энциклопедии. Поскольку, как он сам вспоминал, фамилия Фркал для саксофониста как-то не подходяще звучала. Псевдонимом мог возможно стать и «Йод», но в этот момент карандаш случайно уткнулся на слово «Бром».

Густав Бром был выдающийся музыкант, успешный менеджер, искатель молодых дарований (например, именно он нашёл певицу Гану Загорову), остроумный организатор собственных концертов и помимо этого — поэт-песенник и певец.

Спустя всего несколько часов после полёта первого космонавта в 1961 он спел песню Pozdrav astronautovi (Посвящения астронавтам, другое имя Добрый день, майор Гагарин), написанную в честь полёта Юрия Гагарина, которую быстро сложили Яромир Гниличка и Павел Пацл. Песня буквально тут же стала шлягером.

Оркестр Густава Брома 
В его большом джазовом, изначально танцевальном биг-бенде
играл легендарный саксофонист Карел Краутгартнер
а также многие другие такие выдающиеся музыканты, как например трубач
Вацлав Голуб, который пошёл по стопам
своего бывшего руководителя и в настоящее время руководит популярным
брненским Биг-бендом.

Оркестр Густава Брома считался в своё
время одним из лучших музыкальных коллективов, которые могли играть не только
свинг и джаз, но также и немало песен самых разнообразных
жанров. Помимо этого, в середине 1960-х оркестр организовал конкурс
'Hledáme mladé talenty' («Ищем молодые таланты»).

Создание оркестра датируется июнем 1940 года, когда оркестр под
названием R-boys (Reálka boys) впервые публично выступил в отеле Радгост
( в Рожнове под Радгостем.

С этого времени Густав Бром был руководителем оркестра вплоть до своей
смерти в 1995.

После войны оркестр некоторое время играл в пражской кофейне «Влтава» (
), недолго вШвейцарии и в 1948 году
— на студии братиславского радио.

В 1955 году Бром с оркестром триумфально выступил на Лейпцигской
ярмарке, выиграв приз за лучшую аранжировку и свинг.

В 1963 году оркестр победил на фестивале
биг-бендов в Манчестере. В течение 1960-х оркестр входил в топ 10
биг-бендов мира. В концертах в разных странах мира с оркестром выступали также
Мейнард Фергюссон, Диззи Гиллеспи,
Дайана Росс и The Supremes, Рэй Коннифф и
другие выдающиеся исполнители.

В настоящее время оркестром руководит Владимир Валович, словацкий трубач и дирижёр.

Известные исполнители 
 Людек Гулан
 Яромир Гниличка

Певицы 
 Гелена Блегарова
 Ярмила Весела

Записывались и также выступали 
 Карел Готт
 Гелена Вондрачкова
 Джерри Скотт

Дискография 
 1961: Jazz in der Tschechoslovakei (Supraphon SUC 15388)
 1962: Jazz Souvenirs (Supraphon, SUK 35545) Single B-side only, A-side
consists of music by János Kőrössy & Studio 5
 1966: Ceskoslovensky Jazz 1965 (Supraphon DV 1023) Various Artists
(including Jan Hammer, Karel Velebný and others)
 1967: Jazzovy Concert (Supraphon 150478)
 1967: Swinging The Jazz (MPS Records)
 1969: Missa Jazz (MPS Records)
 1969: Maynard + Gustav (Supraphon, 1 15 0716, Los Grandes del JAZZ Sarpe
85), Maynard Ferguson and Gustav Brom Orchestra
 1976: Polymelomodus (Supraphon)
 1976: Mini Jazz Klub vol.3 in memoriam Josef Blaha (Panton, 330388)
 1976: Plays for you pop, jazz and swing (Opus 91150447)

Планета Густавбром 
26. июля 2007 в честь Густава Брома названа малая планета
Gustavbrom.

Ссылки

Внешние ссылки 

 Gustav Brom Bigband 
 Биография на сайте г. Брно
 Gustav Brom Bigband, (tschechisch, jedoch mit Hörbeispielen)
 Каталог оркестра Густава Брома на сайте Национальной Библиотеки Чехии
 Gustav Brom, swingová kometa a král jazzu

Дирижёры Чехии
Композиторы Чехии
Свинг